Allium acutangulum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium acutangulum descrita por Ambros. es sinónimo de Allium lusitanicum de Lam.
Allium acutangulum descrita por Rchb. es sinónimo de Allium lusitanicum de Lam.
Allium acutangulum descrita por Schltr. es sinónimo de Allium angulosum de L.
Allium acutangulum descrita por Schrad. es sinónimo de Allium angulosum de L.

Referencias